Parschalk ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Parschalk  (1778–1857), Südtiroler Priester und Heimatforscher
 Josef Parschalk (1864–1932), Südtiroler Bildhauer und Restaurator
 Volkmar Parschalk (1934–2016), österreichischer Kulturjournalist

Siehe auch:
 Barschalken